Grewenig ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Grewenig (1891–1974), deutscher Maler
 Günther Grewenig (* 1926), deutscher Fußballspieler
 Hanns Grewenig  (1891–1961), deutscher Ingenieur und Manager in der Automobilindustrie
 Leo Grewenig (1898–1991), deutscher Maler
 Margret Grewenig (* 1955), deutsche Goldschmiedin und Schmuckdesignerin
 Meinrad Maria Grewenig (* 1954), deutscher Kunsthistoriker, Museumsdirektor und Kulturmanager